Angelo Drigo – fisico italiano
Giuditta Drigo – nel Giardino dei Giusti del Mondo (2010) per il genocidio ebraico 
Paola Drigo – scrittrice italiana
Riccardo Drigo – compositore, maestro di cappella e direttore d'orchestra italiano